Landesregierung Wedenig bezeichnet mehrere Regierungen Kärntens:
 Landesregierung Wedenig I
 Landesregierung Wedenig II 
 Landesregierung Wedenig III
 Landesregierung Wedenig IV
Landesregierung Wedenig V